Список элдорменов Бамбурга — список элдорменов (графов) замка Бамборо, которые также владели всей северной частью Нортумбрии — Берницией.
 Эдвульф (867—913)
 Элдред I (913—927)
 Освульф (927 — ок.963)
 Эдвульф II Злое Дитя (c 963)
 Вальтеоф (до 1006)
 Нортман (994)
 Ухтред (1006—1016)
 Эдвульф Кудел (1017—1019)
 Элдред (1019—1038)
 Эдвульф III (1038—1041)
 Далее графы Нортумбрии.

Списки персоналий Англии